

Cinema 
 Due donne in gara (Personal Best) – film statunitense del 1982 diretto da Robert Towne

Musica 
 Personal Best – album dei Team Dresch del 1995

Televisione 
 Monty Python's Personal Best – miniserie TV statunitense